La Coppa Italia di pallavolo maschile 2011-2012 è stata la 34ª edizione della coppa nazionale d'Italia e si è svolta dal 25 gennaio al 19 febbraio 2012. Al torneo hanno partecipato 8 squadre di club italiane e la vittoria finale è andata per la seconda volta alla Trentino Volley.

Regolamento
Hanno partecipato al torneo le prime otto squadre classificate al termine del girone d'andata della regular season della Serie A1 2011-12 che hanno quindi disputato quarti di finale, semifinali e finale.

Squadre partecipanti

Torneo

Tabellone

Risultati

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 2011
Pallavolo nel 2012
 2011-2012